

Localidades

Hardinsburg (Indiana)
Hardinsburg (Kentucky)

Desambiguações de topônimos